

Sigle 
 On-Off Keying – forma di digitazione acceso-spento utilizzata da apparecchi radio in cui l'onda portante è solo attivata o disattivata generando la formazione di segnali Morse o binari.

Codici 
 OOK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Toksook Bay (Alaska) (Stati Uniti)